Beleg van Kiev (968), Kiev belegerd door de Petsjenegen
 Beleg van Kiev (1240), Batu Khan eindigt de Mongoolse invasie van Roes